Tokarski Potok – potok w Beskidzie Śląskim
 Tokarski Potok – potok w Tatrach Bielskich